Erika Vázquez, née le  à Pampelune, est une joueuse de football espagnole.

Biographie 

Elle participe avec l'équipe d'Espagne au championnat d'Europe en 2013 et à la Coupe du monde en 2015.

Lors du mondial organisé au Canada, elle ne joue qu'un seul match, contre la Corée du Sud (défaite 2-1).

Statistiques 

https://www.bdfutbol.com/en/c/jugador.html?id=1530
https://www.youtube.com/watch?v=huX14LBCCJ8
 22 matchs inconnus en championnat en 1999-00 et 1 match de play-off inconnu.
 24 matchs inconnus en championnat en 2000-01.
 24 matchs inconnus en championnat en 2003-04.

Palmarès 
 Championne d'Espagne en 2005, 2007 et 2016 avec l'Athletic Bilbao 
 Finaliste de la Coupe d'Espagne en 2011 avec le RCD Espanyol, en 2012 et 2014 avec l'Athletic Bilbao

Notes et références

Liens externes 

Naissance en février 1983
Naissance à Pampelune
Footballeuse internationale espagnole
Joueuse de l'Athletic Bilbao
Joueuse du RCD Espanyol